trouvermonmaster.gouv.fr est un site web qui recense tous les diplômes nationaux de master en France, ainsi que les procédures pour s'y inscrire, le nombre de places offertes, les critères de sélection et le calendrier. Les candidatures se font directement auprès des établissements d’enseignement supérieur. Il fait suite à la loi du  qui instaure la sélection en première année de master.

Le portail trouvermonmaster.gouv.fr sert également d'interface avec les services du Ministère pour les candidats qui n'ont reçu aucune réponse positive à leurs candidatures : à partir du mois de juin, l'onglet "Je suis accompagné" conduit à un télé-service de saisine du rectorat.

Principe 
La recherche d'un master se fait à l'aide de plusieurs critères: intitulé de la mention, intitulé du parcours, mot-clé, nom de l'établissement, lieu de la formation. Les résultats comprennent les capacités d'accueil (nombre de places), ainsi qu'un lien direct vers les établissements et le descriptif complet des formations. Les résultats peuvent être triés, et mémorisés grâce à des "favoris".  

Le portail fait suite à la loi du  qui instaure la sélection en première année de master, et doit également contribuer à rendre effectif un droit à la poursuite d'études.  

Toutes les formations de niveau Bac+5 n'y sont pas répertoriées, mais exclusivement les masters habilités par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Données factuelles 
En 2022, 190 000 places de master étaient ouvertes dans les universités pour 160 000 candidats issus de licence. 

Lancé le , le portail recense la première année ,  en 2018,  en 2020,  en 2022.

Service « Je suis accompagné » 
Depuis la loi du , les universités ont la possibilité de sélectionner les étudiants qui postulent pour une poursuite d'études en master. Le service « Je suis accompagné » propose aux étudiants ayant obtenu leur licence récemment, déclaré sur l'honneur n'avoir reçu aucune réponse positive, avoir effectué au moins cinq candidatures en master dans des mentions apparaissant compatibles avec la mention du diplôme de licence obtenu (selon une liste nationale établie), dont au moins deux mentions différentes, auprès d'au moins deux établissements différents, et dont le dernier refus a été reçu il y a moins de 15 jours, de bénéficier d'un accompagnement du rectorat pour tenter d'obtenir une formation en master. Les rectorats proposent alors le dossier de l'étudiant aux universités qui possèdent des masters dans lesquels il reste de la place, l'université étant libre d'accepter ou non la candidature. La procédure suscite une certaine incertitude et des critiques. 3 300 étudiants ont pu effectuer cette procédure à la rentrée 2017, dont 735 ont trouvé une place.

Développement et transformations 
Dès l'origine est évoquée la possibilité de transformer le site d'information trouvermonmaster.gouv.fr en site d'inscription, à l'instar de Parcoursup. En décembre 2021, la mise en ligne du nouveau site est annulée in extremis en raison d'oppositions tant d'universitaires que d'associations étudiantes. Le déploiement de la plateforme suscite des inquiétudes. Le 15 septembre 2022, la ministre annonce son déploiement de février à septembre 2023.

Voir aussi 

 Diplôme national de master (France)
 Sélection en Master
 Orientation scolaire
 Parcoursup
 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
 Onisep
 Système éducatif en France, études supérieures en France, université en France
 Diplôme national de licence (France)

Références

Liens externes 
Site officiel Parcoursup
 

Portail web